Код Миллера (иногда называют трёхчастотным) — один из способов линейного кодирования (физического кодирования, канального кодирования, импульсно-кодовая модуляция, манипуляция сигнала). Применяется для передачи информации, представленной в цифровом виде от передатчика к приёмнику (например по последовательному интерфейсу, оптоволокну). Код, формируемый согласно правилу кода Миллера, является двухуровневым (сигнал может принимать два потенциальных значения, например: высокий и низкий уровень напряжения) кодом, в котором каждый информационный бит кодируется комбинацией из двух значений потенциала, всего таких комбинаций 4 {00, 01, 10, 11}, а переходы из одного состояния в другое описываются графом. При непрерывном поступлении логических «нулей» или «единиц» на кодирующее устройство переключение полярности происходит с интервалом T, а переход от передачи «единиц» к передаче «нулей» с интервалом 1,5T. При поступлении на кодирующее устройство последовательности 101 возникает интервал 2Т, по этой причине данный метод кодирования называют трёхчастотным. Переход с одного уровня на другой обеспечивает процесс синхронизации передатчика с приёмником, в данном способе передачи осуществляется переключение с одного уровня на другой с минимальной частотой 2Т, что обеспечивает синхронизацию передатчика с приёмником.

Преимущества 
 Высокая эффективность
 Способность к самосинхронизации
 Полоса пропускания кода Миллера вдвое меньше полосы пропускания в сравнении с манчестерским кодированием

Недостатки 
 Присутствие постоянной составляющей, при этом достаточно велик и низкочастотный компонент, что преодолено в модифицированном коде Миллера в квадрате.

Пример

Пример №1 
 На вход передатчика поступает двоичная последовательность: 11100011011
 Тактовый сигнал должен быть выше частоты поступающей последовательностей в два раза, поскольку каждый бит поступающей последовательности кодируется двумя битами
 1 кодируется комбинацией 01
 следующая комбинация должна формироваться исходя из следующего входящего символа, он равен 1, следовательно по графу, попадаем в комбинацию 10
 следующая комбинация должна формироваться исходя из следующего входящего символа, он равен 1, следовательно по графу, попадаем в комбинацию 01
 следующая комбинация должна формироваться исходя из следующего входящего символа, он равен 0, следовательно по графу, попадаем в комбинацию 11
 следующая комбинация должна формироваться исходя из следующего входящего символа, он равен 0, следовательно по графу, попадаем в комбинацию 00
 следующая комбинация должна формироваться исходя из следующего входящего символа, он равен 0, следовательно по графу, попадаем в комбинацию 11
 следующая комбинация должна формироваться исходя из следующего входящего символа, он равен 1, следовательно по графу, попадаем в комбинацию 10
 следующая комбинация должна формироваться исходя из следующего входящего символа, он равен 1, следовательно по графу, попадаем в комбинацию 01
 следующая комбинация должна формироваться исходя из следующего входящего символа, он равен 0, следовательно по графу, попадаем в комбинацию 11
 следующая комбинация должна формироваться исходя из следующего входящего символа, он равен 1, следовательно по графу, попадаем в комбинацию 10
 следующая комбинация должна формироваться исходя из следующего входящего символа, он равен 1, следовательно по графу, попадаем в комбинацию 01
Следовательно, битовая последовательность поступающая на вход передатчика: 11100011011 закодируется последовательностью: 01 10 01 11 00 11 10 01 11 10 01 

Спектр сигнал сформированный такой последовательностью будет иметь три различных полосы, соответствующие периоду Т, 1.5Т и 2Т

Пример №2 
На вход передатчика поступает двоичная последовательность: 00011011

Каждый бит входящей последовательности заменяется (смотрим на граф построения): 
 0 на 00 
 0 на 11
 0 на 00 
 1 на 01
 1 на 10
 0 на 00
 1 на 01 
 1 на 10 
Соответственно, код 00011011 заменяется на 00 11 00 01 10 00 01 10

См. также 
 Линейное кодирование
 Канальное кодирование
 Физическое кодирование
 Манипуляция
 Манчестер-II
 NRZ (прямой)
 PAM-5
 MLT-3
 4B3T
 MFM-кодирование

Примечания

Литература 
 Гольдштейн Борис Соломонович. Протоколы сети доступа. — БХВ-Петербург. — 2005.
 Передача дискретных сообщений: Учебник для вузов/ В. П. Шувалов, Н. В. Захарченко, В. О. Шварцман и др. ; Под ред. В. П. Шувалова. — М.: Радио и связь, —1990—464 ISBN 5-256-00852-8
 Сухман С. М., Бернов А. В., Шевкопляс Б. В. Синхронизация в телекоммуникационных системах: Анализ инженерных решений. — М.: Эко-Тренз, — 2003, 272с. ISBN: 5-88405-046-1
 Слепов Н. Н. Синхронные цифровые сети SDH. — М.: Эко-Трендз, −1998, 148c. ISBN — 5-88405-002-X

Теория кодирования
Сигналы
Радиотехнические сигналы
Цифровая обработка сигналов
Передача данных
Сетевые стандарты